The Stairs ist der Name von

 The Stairs (1950), US-amerikanisch-kanadischer Dokumentar-Kurzfilm von Ben Maddow aus dem Jahr 1950
 The Stairs (Lied), Single von INXS
 The Stairs (Band), englische Rockband
 The Stairs (2016), Film von Hugh Gibson aus dem Jahr 2016